Telemaratón puede referirse a:

 El nombre usado en España para el género televisivo teletón; o
 Telemaratón, programa de Antena 3 Televisión.